Ghetto har flere betydninger:
 Ghetto – bydel med ensartet, oprindelig jødisk, befolkning
 Særligt udsatte almene boligområder – (også betegnet "ghettoer") betegnelse som bruges i Danmark for boligområder som opfylder bestemte kriterier

Musik 
 Ghetto (Malurt-album) – album af Malurt fra 1993
 In The Ghetto – sang af Mac Davis fra 1969 som er indsunget af bl.a. Elvis Presley

Se også 
 :Kategori:Ghettoer under 2. verdenskrig for artikler om bestemte ghettoer